Семён Семёнович Лаврик (; 1915, с. Великая Слободка (ныне Хмельницкая область Украина) — 1990, Киев) — украинский советский врач-гематолог, педагог, ректор Киевского медицинского института (1970—1974), доктор медицинских наук (1966), профессор (1966), член-корреспондент АН УССР (1979). Государственный деятель УССР. Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР (1975). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1992, посмертно).

Биография 
В 1940 году окончил Винницкий медицинский институт.Участник Великой Отечественной войны. Врач действующей Красной Армии, затем — начальник госпиталя 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

В 1946—1950 годах — директор Львовского НИИ неотложной хирургии и переливания крови (ныне Институт патологии крови и трансфузийной медицины НАМНУ).

В 1950—1953 годах — заведующий Львовским областным отделом здравоохранения.

В 1953—1954 гг. на педагогической работе — ректор Станиславского медицинского института (ныне Ивано-Франковский национальный медицинский университет).

В 1954—1960 годах — первый заместитель Министра здравоохранения Украинской ССР.

В 1960—1970 годах — директор, в 1984—1990 гг. — заведующий лабораторией консервирования костного мозга Киевского НИИ гематологии и переливания крови (ныне Институт гематологии и трансфузиологии НАМНУ).

В 1970—1984 годах — ректор Киевского медицинского института.
Председатель Украинского республиканского общества врачей-гематологов и трансфузиологов.

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Научная деятельность 
Научные исследования в области аутотрансфузии консервированных клеток крови, ауто- и гомотрансплантация костного мозга больным после лучевой и химиотерапии злокачественных новообразований, организация службы крови и донорства крови.

Под руководством С. Лаврика разработаны методы получения лечебных препаратов донорской плазмы: фибриногена, альбумина, гамма-глобулинов спрямов. действия, а также метод подсадки аутоль- и аллогенов консервированного костного мозга. Внёс весомый вклад в изучение механизма воздействия низких температур на клетки крови во время консервирования.

Инициатор создания на Украине банка длительного хранения крови и костного мозга при низких температурах (использован при лечении лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС).

Избранные публикации 
Автор ряда работ о переливании крови при травмах, гемотрансфузионном шоке и т. п.
 Консервирование костного мозга глубоким замораживанием. К., 1966;
 Консервирование костного мозга. К., 1975;
 Трансплантация костного мозга в онкологической практике // КХ. 1976. № 12;
 Морфофункциональная характеристика лейкоцитов периферической крови человека, криоконсервированных в защитных растворах ПВП, ПЭО // ВД. 1980. № 6;
 Кровь, холод и жизнь. К., 1984 (в соавт.);
 Криоконсервирование суспензии клеток фетальной печени для клинического применения // ВД. 1990. № 1 (в соавт.).

Награды 
 Орден Отечественной войны І и ІІ степени, 
 Орден Красной Звезды 
 медаль «За оборону Москвы»
 медаль «За отвагу»
 10 медалей СССР
 Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР (1975)
 премия имени А. А. Богомольца АН УССР (1977)
 Государственная премия Украины в области науки и техники (1992, посмертно).

Примечания

Литература 
 Памяти профессора Семена Семеновича Лаврика // КХ. 1990. № 12;
 Перехрестенко П. М., Исакова Л. М. К 90-летию со дня рождения Лаврика Семена Семеновича // Укр. журн. гематології та трансфузіології. 2006. № 1.

Ссылки 
 Лаврик Семен Семенович

Медики СССР
Медики Украины
Члены-корреспонденты АН УССР
Политики Украинской ССР
Доктора медицинских наук
Выпускники Винницкого национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова
Ректоры вузов Киева
Преподаватели Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Преподаватели вузов Ивано-Франковска
Похороненные на Байковом кладбище
Гематологи
Медики Великой Отечественной войны